Торстейн Рыжий (ок. 850 — 875/890) — предводитель викингов в Шотландии, неоднократно упоминающийся в родовых сагах как предок многих знатных персонажей.

Происхождение 
Отцом Торстейна Рыжего был Олав Белый, лидер викингов в Ирландии и Шотландии во второй половине IX века. Книга о заселении Исландии называет его Инглингом по мужской линии. Матерью Тостейна была Ауд Мудрая, дочь Кетиля Плосконосого, короля Мэна и Островов.

Биография 
После гибели отца в Ирландии Торстейн и его мать перебрались на Гебридские острова. Торстейн стал «конунгом-воителем» и заключил союз с ярлом Сигурдом Могучим. Вместе они завоевали Росс, Судрланд, Катанес, Меррхэви и обложили данью половину Шотландии. Торстейн стал конунгом этой страны, но, когда шотландцы восстали, погиб в сражении. Узнав об этом, его мать с внуками отправилась в Исландию.

Семья 
Торстейн Рыжий был женат на Турид, дочери Эйвинда Норвежца. От этого брака родились один сын, Олав Фейлан, и шесть дочерей: Гроа, Алов, Оск, Торхильд, Торгерд и Вигдис. Гроа вышла замуж на Оркнейских островах за Дунгада, ярла из Катанеса, и её дочь Грелёд стала женой Торфинна Кроителя Черепов. Алов была выдана замуж на Фарерских островах, и её потомками стали люди с Гати. Остальные дочери Торстейна нашли мужей в Исландии: Оск стала женой Халльстейна Годи и Торольва Бородача с Мостра, Торхильд — Эйстейна Вонючки, Торгерд — Колля из Долин, Вигдис — Усатого Грима. От детей Торстейна Рыжего происходят очень многие исландские хёвдинги.

Предки

Примечания

Литература 
 Снорри Стурлуссон. Круг земной. М., 1980.
 Сага о Греттире.
 Сага о Ньяле.
 Сага об Эйрике Рыжем.
 Книга о заселении Исландии.
 Forte, Angelo, Richard Oram and Frederik Pedersen. Viking Empires. Cambridge University Press, 2005 ISBN 0-521-82992-5.
 Jones, Gwyn, transl. Eirik the Red and other Icelandic Sagas. Oxford Univ. Press, USA, 1999.
 Palsson, Hermann, et al., transl. Eyrbyggja Saga. Penguin Classics, 1989.
 Palsson, Hermann, et al., transl. Orkneyinga Saga: The History of the Earls of Orkney. Penguin Classics, 1981.

Предводители викингов
Военачальники IX века
Персонажи исландских саг